Ральф Ли Сэмпсон-младший (; родился 7 июля 1960 года в Гаррисонберге, Виргиния) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Член Зала славы баскетбола с 2012 года.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Университете Виргинии, в 1983 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Хьюстон Рокетс». Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Сакраменто Кингз», «Вашингтон Буллетс», «Уникаха Ронда» и «Рокфорд Лайтнинг». Всего в НБА провёл 9 сезонов. Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1984—1987). В 1985 году признавался MVP матча всех звёзд НБА. Становился лауреатом Приза Нейсмита (1981—1983), Приза имени Джона Вудена (1982—1983), Приза имени Оскара Робертсона (1981—1983) и Приза имени Адольфа Раппа (1981—1983), а также признавался баскетболистом года среди студентов по версии UPI (1981—1983), Sporting News (1982), Associated Press (1981—1983) и NABC (1982—1983). Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1984). В 1984 году признавался новичком года НБА. Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд НБА (1985). Три года подряд включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1981—1983), а также признавался баскетболистом года среди студентов конференции Atlantic Coast (1981—1983). Всего за карьеру в НБА сыграл 456 игр, в которых набрал 7039 очков (в среднем 15,4 за игру), сделал 4011 подборов, 1038 передач, 390 перехватов и 752 блок-шота. 7 сентября 2012 года Сэмпсон был введён в Зал славы баскетбола.

Карьера в сборной США 
В 1979 году Сэмпсон стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Сан-Хуане.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры игрока тренировал команду «Ричмонд Ритм» (ИБЛ).

Статистика

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Хьюстон|82|82|32,8|52,3|25,0|66,1|11,1|2,0|0,9|'2,4|21,0|НУ}}

 Примечания 

 Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 «His Future is Up in the Air» Sports Illustrated (December 17, 1979)
 The Houston Rocket Career of Ralph Sampson — Houston Rockets Fan Site (ClutchFans.net)
 Lindsay Barnes «The prodigal Sampson: Ralph returns to UVA» The Hook'' (Thursday Jul 5th, 2007)

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Кавальерс» (баскетбол)
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки «Рокфорд Лайтнинг»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Финикс Санз»
Баскетболисты НБА с ростом выше 220 см
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Члены Зала славы баскетбола